Newdegate steht für:

 Newdegate (Australien), eine Ortschaft in Western Australia

Newdegate ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Newdegate (1862–1936), britischer Politiker und Gouverneur von Tasmanien und Western Australia
 Edward Newdegate (1825–1902), britischer General